Ōuchi bezeichnet:

 Ōuchi (Klan), ein japanisches Adelsgeschlecht
 Ōuchi (Akita), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Akita

Ōuchi bzw. Ouchi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayako Abe-Ouchi, japanische Klimawissenschaftlerin
 Ōuchi Hyōei (1888–1980), japanischer Wirtschaftsfachmann und Marxist
 Issei Ōuchi (* 2000), japanischer Fußballspieler

 Keigo Ōuchi (* 1930), japanischer Politiker
 Masushi Ōuchi (1943–2011), japanischer Gewichtheber
 Nobekai Ōuchi (1942–2017), japanischer Shōgispieler
 Ōuchi Seiho (1898–1981), japanischer Bildhauer
 William Ouchi (* 1943), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Yasuhiro Ōuchi (* 1982), japanischer Eishockeyspieler
 Ōuchi Yoshinaga (1532–1557), japanischer Daimyō